Зиновий Вульфович (Владимирович) Сагалов (19 сентября 1930, Тифлис — 11 сентября 2020, Аугсбург, Германия) — русский писатель, драматург и поэт, сценарист.

Биография 
Согласно документам, родился 19 сентября 1930 года в Тифлисе (ныне Тбилиси) в еврейской семье, но всю жизнь до отъезда в Германию в 2001 году, за исключением нескольких лет эвакуации, провёл в Харькове. Сам Сагалов в воспоминаниях указывает, что на самом деле родился в Харькове, но в метрике была указана столица Грузии. Его отец был фармацевтом, мать — зубным врачом. Фамилией при рождении была указана дядина — Локшин. Учился в харьковской средней школе № 36. В начале сентября 1941 года эвакуировался с матерью и бабушкой в Саратов, откуда им позже пришлось эвакуироваться дальше в Чимкент и в 1943 году — в Верхнюю Гнилушу Воронежской области, где они воссоединились с отцом. Летом 1944 года вся семья вернулась в Харьков.

В 1952 году Сагалов окончил отделение журналистики Харьковского госуниверситета. Работал в газетах, издательствах, литературной части театра, научно-исследовательском институте. Литературное творчество — в основном драматургия. Автор текста популярной песни о Харькове «Старый город» (музыка Валентина Иванова).

Зиновий Сагалов — автор более двадцати драматических произведений разных жанров, поставленных и идущих в театрах Украины, России, Казахстана, а также Израиля, Германии и США. Герои пьес Зиновия Сагалова — исторические личности: Айседора Дункан, Илья Репин, Елизавета Званцева, Франц Кафка, Марк Шагал, Пётр Чайковский, Тарас Шевченко, Сара Бернар, Элеонора Дузе, Наталья Нордман, Соломон Михоэлс, Антон Чехов и др. Его пьесы печатались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Нева», «Молодёжная эстрада», «Райдуга», «Истоки», а также изданы отдельными сборниками: «Три жизни Айседоры Дункан» (1998), «Седьмая свеча» (2001), «Клип, или Забавы мертвецов» (2001), «Всемирный заговор любви»(2002), «Сестры Джоконды» (2005). В Харькове его пьесы ставились в областной филармонии и в трёх театрах: украинской драмы имени Т. Г. Шевченко, в местном ТЮЗе и в Камерном еврейском театре.

Профессиональное знание законов сцены (автор долгие годы работал заведующим литературной частью театра), мастерство в построении сюжета, владение приемами современной, подчас парадоксальной драматургии — все это дает возможность для создания ярких, интересных спектаклей.
Прозаические произведения: документальные повести «Прелюдия к Нюрнбергу» (1990), «Смерть магистра» (1997), изданный в 2003 году роман «Дело „Джойнт“, или Шуба для палача», а также книга эссе и воспоминаний «Действующие лица» (2013). Вышло в свет трехтомное собрание сочинений: «ТЕАТР ИКС» (драматургические произведения), «Дело „Джойнт“, или Шуба для палача» (переиздание романа) и «Тамбурмажор» (книга новой прозы).

В разные годы изданы несколько поэтических книг, адресованных детям: «Королевство Тру-ля-ля», «Город мыльных пузырей», а также сборник лирических стихов «Однажды».

С 2001 года жил в Германии (Аугсбург), где закончил работу над романом «Дело „Джойнт“, или Шуба для палача» и написал четыре новые пьесы: «Любовные игры Сары и Элеоноры», «Блонди и Адольф», «Далекая палуба, или Яд для Петра Ильича» и «Не верьте г-ну Кафке!». Последняя пьеса отмечена дипломом на Всероссийском драматургическом конкурсе «Действующие лица 2005».

Скончался в Аугсбурге 11 сентября 2020 года. .

Семья 
 Жена — Маргарита Сагалова
 Дочь — Татьяна Романова
 Внук — Владимир Сагалов
 Внучка — Вероника Романова

Членство в профессиональных организациях 
 Член Национального союза писателей Украины
 Член Национального союза журналистов Украины
 ЧленСоюза театральных деятелей Украины
 Член Международной федерации русских писателей
 Член Российского авторского общества (РАО)

Творчество

Авторский театр «Lesedrama» 
13 июня 2004 года в Аугсбурге состоялась премьера спектакля «Любовные игры Сары и Элеоноры», который открыл первый сезон авторского театра Сагалова «Lesedrama» при аугсбургской еврейской общине, где им было поставлено шесть пьес собственного сочинения:
 Любовные игры Сары и Элеоноры
 Сестры Джоконды
 Набережная Круазетт
 Не верьте г-ну Кафке!
 Васисуалий и Варвара
 Последняя суббота

В самом начале предполагалось, что это будет не традиционный театр, а «театр чтеца», где артисты будут читать тексты, а не заучивать их наизусть. Однако со временем от этой идеи отказались, но название осталось прежним.

Театр показывал спектакли в Аугсбурге, Бамберге, Мюнхене, Эрлангене и Штраубинге. Отмечен дипломами и призами на Международных театральных фестивалях в Эрлангене и Санкт-Петербурге.

В 2009 году театр «Lesedrama» принял участие во Втором Международном конкурсе любительских театров «Театр начинается…» в Санкт-Петербурге и получил два диплома.

Постановки в других театрах 

15 декабря 2002 года в Штутгарте на сцене Театра - студии Еров  состоялась премьера спектакля " Графиня и Король"  по пьесе З.Сагалова " Последняя роль Соломона Михаэлса" в постановке Феликса Харама.

30 января 2005 года  в Штутгарте на сцене Театра - студии Еров состоялась премьера спектакля " Полеты с ангелом" по пьесе Зиновия Сагалова  в постановке Феликса Харама. 

22-23 мая 2013 года в Москве состоялась премьера: спектакль по пьесе Зиновия Сагалова «Полёты с ангелом» в постановке Сергея Юрского. Это — совместный проект Театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана.

28 января 2019 года в Харькове состоялась премьера спектакля «Полёты с ангелом (Марк Шагал)». Главную роль в этой постановке сыграл народный артист Украины Александр Васильев. Режиссёр-постановщик — Армен Калоян.

Последняя пьеса была посвящена Чехову и называлась «Реквием с шампанским и устрицами».

Пьесы 

Драматические истории:
 Далекая палуба…
 Полёты с Ангелом
 Графиня и король
 Танго 33
 Последняя суббота
 Всемирный заговор любви
 Слушается дело о покушении на тело

Исповеди:
 Три жизни Айседоры Дункан
 Набережная Круазет
 Не верьте г-ну Кафке!
 Сестры Джоконды
 Страсти по Сонечке

Комедии и тригифарсы:
 Рашен ранчо «Ниагара»
 Клип, или Забавы мертвецов
 Блонди и Адольф
 Роковые яйца

Мюзиклы:
 Васисуалий и Варвара
 Скандал в Париже

Сцены в одном действии:
 Реквием с шампанским и устрицами

Пьесы для детей 
 Похищение Джонни Дорсета (Вождь краснокожих)
 Сапоги на ужин
 ЧП на золотом пляже
 Верхом на метле

Проза 
 «Дело „Джойнт“, или Шуба для палача»
 «Действующие лица»
 «Тамбурмажор»

Публицистика, эссе 
 Третья жертва
 Вокруг Чайковского
 Эрнст Буш и его харьковский «двойник»
 Крёстный отец величайшего безбожника
 Он оставил нам свою музыку
 Он жил с осколками «Хрустальной ночи»
 Процесс в Харькове — прелюдия к Нюрнбергу
 «Добрейший немец», друг поэта

Поэзия 
 Opus 1954. Поэма
 Стихи разных лет
 Песнь разбитого хрусталя
 Стихи для детей

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Выпускники Харьковского университета
Драматурги СССР
Драматурги Украины
Драматурги XX века
Драматурги Германии
Писатели СССР
Писатели Германии
Детские поэты
Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Украины
Детские писатели СССР
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Русские поэты четвёртой волны эмиграции
Русские эмигранты четвёртой волны в Германии